Die Scottish Football League First Division wurde 1977/78 zum dritten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die dritte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1977/78 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Greenock Morton, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1978/79 sicherte. Neben dem Greenock stieg auch der Zweitplatzierte Heart of Midlothian auf. Absteigen in die Second Division mussten Alloa Athletic und der FC East Fife. Torschützenkönig mit 35 Treffern wurde zum zweiten Mal infolge William Pirie vom FC Dundee.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1977/78 bei statto.com
 Scottish First Division 1977/78 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977/78
1977 78